Existuje více nositelů českého příjmení Vepřek:

 Karel Vepřek (* 1961) – český folkový písničkář
 Michal Vepřek (* 1985) – český fotbalový obránce
 Miroslav Vepřek (* 1978) – český jazykovědec a slavista